House of Yes hat folgende Bedeutungen:

 der Name des Albums House of Yes – Live from House of Blues
 House of Yes – ein Theater in Brooklyn
 The House of Yes – ein Spielfilm von 1997